Rafael — artista da Renascença italiana
 Rafael (arcanjo) — um dos anjos da hierarquia celeste em algumas tradições religiosas
 Rafael (nome) — antropônimo masculino de origem hebraica
 Rafael (telenovela) — telenovela mexicana de 1970

Desambiguações de antropônimos